NPA steht für:
 Naptalam (1-N-Naphthylphtalaminsäure)
 National Party of Australia, siehe Nationale Partei Australiens, konservative Partei in Australien
 National Police Agency, Keisatsu-chō, Behörde der japanischen Zentralregierung zur Koordination und Organisation der 47 Präfekturpolizeien
 National Prosecuting Authority, öffentliche Stelle zur Strafverfolgung in Südafrika
 New People’s Army, siehe Nuevo Ejército del Pueblo, eine revolutionäre kommunistische Gruppierung auf den Philippinen
 Non-Partisan Association, lokale politische Partei in der kanadischen Stadt Vancouver
 Nouveau Parti anticapitaliste, politische Partei in Frankreich
 p-Nitrophenylacetat
 Naval Air Station Pensacola (IATA-Code), Marinefliegerstützpunkt der US Navy in Florida
 Passau Hauptbahnhof (DS100-Code)

nPA steht für:
 Neuer Personalausweis Deutschlands (vormals ePA), siehe Elektronischer Personalausweis

npa steht für:
 Nar Phu (ISO-639-3-Code), Varietät von Manang (Sprache), sinotibetische Sprache in Manang (Distrikt), Nepal

Abkürzung